Doulcet ist der Name folgender Personen:

 Louis Adolphe le Doulcet, comte de Pontécoulant (1794–1882) 
 Louis Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant (1764–1853), französischer Politiker
 Marie Augustin Jean Doulcet (1865–1928), französischer Diplomat
 Philippe Gustave le Doulcet, comte de Pontécoulant (1795–1874), französischer Astronom

Siehe auch:
 Pontécoulant